Nizozemska vaterpolska prvenstva se održavaju od 1900. godine.

Prekidi su bili u razdobljima:
 1944. – 1945., zbog ratnih operacija po Nizozemskoj u završnoj fazi drugog svjetskog rata

Osvajači naslova

Vanjske poveznice 
 Službene stranice KNZB

Nacionalna vaterpolska natjecanja
Vaterpolo u Nizozemskoj

es:Liga de los Países Bajos de waterpolo femenino
it:Campionato olandese femminile di pallanuoto